Софи́ Ба́дер (; урождённая Софи́ Бро́рсон, ; ) — американская кёрлингистка.

Играет на позициях первого, второго и третьего.

Достижения 
 : золото (), бронза (2008, ).
 : бронза ().
 : золото (2009, 2010, 2011), серебро (2008), бронза (2012).

Команды 

(скипы выделены полужирным шрифтом)

Частная жизнь 
Замужем.

Работает в компании UnitedHealth Group — крупнейшей компании США в области медицинского страхования.

Начала заниматься кёрлингом в 2001, в возрасте 10 лет.

Примечания 

Кёрлингисты по алфавиту
Кёрлингисты США
Чемпионы США по кёрлингу